Richard Roth peut désigner :
 Richard Roth (né en 1939), producteur de cinéma américain ;
 Richard Roth (né en 1947), nageur américain ;
 Richard Roth (né en 1955), journaliste américain ;
 Richard Roth (né en 1950), homme politique américain.